Die Fußball-Regionalliga-Saison 1972/73 war die zehnte Spielzeit der seinerzeit zweithöchsten Spielklasse im deutschen Fußball.

In den Aufstiegsspielen setzten sich mit Rot-Weiss Essen, der Verein hatte in der regulären Saison über hundert Tore erzielt, und dem SC Fortuna Köln zwei Mannschaften aus der Regionalliga West durch und stiegen damit in die Bundesliga auf. Am Ende der Saison musste der ehemalige Bundesligist Tasmania 1900 Berlin Konkurs anmelden, da sich der Verein beim Versuch, wieder aufzusteigen, finanziell übernommen hatte, und wurde am Ende des Verfahrens aufgelöst.

Modus 
Gespielt wurde in fünf Regionalligen. Die zwei besten Mannschaften einer jeden Regionalliga am Ende der regulären Saison spielten in jeweils zwei, fünf Mannschaften umfassenden Runden die beiden Erstligaaufsteiger aus. Mit Ausnahme der Regionalliga Süd, in der die drei letzten Mannschaften betroffen waren, mussten in allen Ligen die beiden Letztplatzierten in die 1. Amateurliga absteigen.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Berlin

Hauptrunde 

|}

Meisterrunde 

|}

Abstiegsrunde 

|}

Torschützenliste

West

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Aufstiegsrunde zur Regionalliga West 

Mittelrheinmeister SpVg Frechen 20 verzichtete auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Es rückte der Vizemeister SC Viktoria Köln nach. Da mit Rot-Weiss Essen und Fortuna Köln zwei westdeutsche Mannschaften in die Bundesliga aufstiegen und mit Rot-Weiß Oberhausen nur eine westdeutsche Mannschaft aus der Bundesliga abstieg stiegen drei Mannschaften in die Regionalliga auf.

|}

Südwest

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest 

|}

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd 
Der FSV Frankfurt als Meister der 1. Amateurliga Hessen und der FC Augsburg als Meister der Bayernliga stiegen direkt in die Regionalliga Süd auf. Die Meister der 1. Amateurligen: Südbaden, Nordbaden, Nordwürttemberg und Schwarzwald-Bodensee spielten in einer Aufstiegsrunde den dritten Aufsteiger aus. Den Aufstieg in die Regionalliga Süd schaffte Nordbaden-Meister VfR Mannheim.

|}

Aufstiegsrunde zur Bundesliga

Gruppe 1 

|}

Abschlusstabelle 

|}

Gruppe 2 

|}

Abschlusstabelle 

|}

1972
Fußballsaison 1972/73